Хосе Санчес: Санчес, Хосе Арон (род. 2003) — перуанский футболист, защитник.
Санчес, Хосе Висенте (также известный как Тенте; род. 1956) — испанский футболист.
Санчес, Хосе Доминго (1911—?) — колумбийский легкоатлет.
 Санчес, Хосе Томас (1920—2012) — филиппинский католический деятель, кардинал.
 Санчес, Хосе Энрике (род. 1986) — испанский футболист, защитник.